O Audi e-tron é um modelo superdesportivo com 4 motores elétricos de dois lugares apresentado pela Audi na edição de 2009 do Salão de Frankfurt. A marca previu seu lançamento no mercado europeu para 2012.

Terá um total de 333 cv, podendo ainda atingir um desempenho de 4.8 segundos dos 0 ao 100 km/h.

Ligações externas 

 
 

Veículos elétricos
Veículos da Audi
e-tron